Кубок Канады по кёрлингу 2007 () проводился в городе Камлупс (Британская Колумбия) c 13 по 18 марта 2007 года как для мужских, так и для женских команд. Розыгрыш Кубка проводился в 5-й раз.

Победители турнира, кроме призовых сумм, получали автоматическую квалификацию для участия в следующем розыгрыше Кубка Канады в 2008, в очередном розыгрыше  2007 (в составе команды Северной Америки), а также в очередном Канадском олимпийском отборе по кёрлингу 2009.

В розыгрыше мужского и женского Кубков приняло участие 10 мужских и 10 женских команд.

Среди мужских команд победителями стала команда скипа Рэнди Фёрби, в третий выигравшая Кубок.

Среди женских команд победителями стала команда скипа Дженнифер Джонс, впервые выигравшая Кубок.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды, разделённые на 2 группы по 5 команд, играют между собой по круговой системе в один круг (дополнительно каждая команда играет один матч с командой из другой группы, определяемой случайной выборкой, но так, чтобы никакая команда не была выбрана для двух и более дополнительных матчей). Две лучшие команды из каждой группы выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: команды, занявшие 1-е место в группах, проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). Команды, занявшие 2-е место в группах, играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Общее третье место занимает команда, проигравшая в полуфинале.

Мужчины

Команды

Групповой этап 
Группа A

Группа B

  команды, выходящие в плей-офф
  команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф

Тай-брейк

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Команды

Групповой этап 
Группа A
{| class=wikitable style="text-align: center;"
!
!Скип
!width=20|A1
!width=20|A2
!width=20|A3
!width=20|A4
!width=20|A5
!Дополнительный матч(соперник, счёт)
!width=20|
!width=20|
!Место
|- bgcolor=#cfc
|A1||align="left"| Кэти Кинг       ||  * ||10:6||11:3|| 8:5|| 7:6|| Стефани Лоутон 5:6 || 4 || 1 ||1
|- bgcolor=#cfc
|A2||align="left"| Дженнифер Джонс ||6:10||  * || 8:9|| 7:5|| 9:5|| Шерри Мидо 8:2 || 3 || 2 ||2
|-
|A3||align="left"| Karen Porritt   ||3:11|| 9:8||  * || 7:8|| 9:4|| Шерри Андерсон 6:9 || 2 || 3 ||3
|-
|A4||align="left"| Deb Santos      || 5:8|| 5:7|| 8:7||  * || 8:7|| Шэннон Клейбринк 5:8 || 2 || 3 ||4
|-
|A5||align="left"| Шерил Бернард   || 6:7|| 5:9|| 4:9|| 7:8||  * || Кристал Уэбстер 8:2 || 1 || 4 ||5
|}Группа B'''

  команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Мужской турнир - 2007 Canada Cup of Curling - CurlingZone (пустая страница; ошибка в Curlingzone?)
 Женский турнир - 2007 Canada Cup of Curling - CurlingZone
 Lawton stuns King in Canada Cup opener - CBC Sports - March 14, 2007 (веб-архив)
 Kleibrink and Martin perfect through six draws - CBC Sports - March 15, 2007 (веб-архив)
 King, Anderson move on to curling playoffs - CBC Sports - March 16, 2007 (веб-архив)
 Jennifer Jones curls into Canada Cup final - CBC Sports - March 17, 2007 (веб-архив)
 Jones captures curling's Canada Cup - CBC Sports - March 18, 2007 (веб-архив)
 Ferbey wins Canada Cup - CBC Sports - March 18, 2007 (веб-архив)

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2007
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2007

2007
Спорт в Канаде в 2007 году
Спортивные соревнования в Камлупсе
Март 2007 года